Braam ist der Name von:
 Haus Braam, eine märkische Grafschaft
 Braam (Adelsgeschlecht) auch: von dem Braeme, ein westfälisches Adelsgeschlecht

Braam ist der Familienname von:
 Michiel Braam (* 1964), niederländischer Jazz-Pianist

Siehe auch: Brahm, Bram (Begriffsklärung)